Olivero ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Olivero (* 1954), israelische Komponistin
 Chris Olivero (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Derio Olivero (* 1961), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Pinerolo
 Jayce Olivero (* 1998), gibraltarischer Fußballspieler
 Magda Olivero (1910–2014), italienische Opernsängerin

Siehe auch:
 Oliviero